Friedrich August II., plným jménem německy Albert Maria Clemens Joseph Vincenz Aloys Nepomuk Johann Baptista Nikolaus Raphael Peter Xaver Franz de Paula Venantius Felix von Sachsen (18. května 1797 Pillnitz – 9. srpna 1854 Brennbichl Tyrolsko) z rodu Wettinů, byl od roku 1836 až do své smrti třetím králem Saska.

Život 
Friedrich August byl synem prince Maxmiliána (1759–1838), nejmladšího syna kurfiřta Friedricha Christiana. Jeho matkou byla Karolína Marie Tereza Parmská (1770–1806), dcera Marie Amálie Habsbursko-Lotrinské. Byl důstojníkem ve válečném konfliktu, ale neprojevoval o vojenskou kariéru zájem. 1830 se stal spoluvladařem Saska. Roku 1836 převzal vládu od svého strýce Antona. Brzy si svým chováním získal veřejnou popularitu.

Sňatky 
Roku 1819 se oženil se svou sestřenicí arcivévodkyní Marií Karolinou (1801–1832), dcerou císaře Františka I. Jejich manželství bylo bezdětné.

Rok po smrti své první ženy se oženil s princeznou Marií Annou Leopoldinou, dcerou bavorského krále Maximiliana I. Ani z tohoto manželství nevzešli žádní potomci.

Smrt 
9. srpna roku 1854 Fridrich August II. zemřel v Brennbichlu v Tyrolích po smrtelné nehodě, kdy se převrhl vůz, v němž jel, a jeden z koní ho kopl do hlavy. 16. srpna 1854 byl pohřben v drážďanském dvorním kostele. Jeho manželka Marie Anna nechala na místě neštěstí vybudovat pamětní kapli v novogotickém stylu, jež byla vysvěcena 8. srpna následujícího roku.

Protože obě manželství Fridricha Augusta byla bezdětná, nastoupil na saský trůn jeho mladší bratr Jan. Nástupkyní Marie Anny v roli saské královny se stala Janova manželka, starší sestra Marie Anny Amálie Augusta.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saští králové
Saští princové
Nositelé Vojenského řádu svatého Jindřicha
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Katoličtí panovníci
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1797
Narození 18. května
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1854
Úmrtí 9. srpna
Úmrtí v Tyrolsku
Oběti silničních dopravních nehod
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Muži